

Geografia 
 Arland – comune nella contea di Barron, Wisconsin, Stati Uniti d'America

Persone 
 Marcel Arland – scrittore, saggista e critico letterario francese

Altro 
 Atelier Rorona: The Alchemist of Arland –  videogioco di ruolo giapponese sviluppato dalla Gust
 Atelier Totori: The Adventurer of Arland – videogioco di ruolo giapponese sviluppato dalla Gust